Decano (diplomacia) - o mais antigo membro de um corpo diplomático
Decano (educação)
Decano (química)
Decano (astronomia egípcia)
Decano (Roma Antiga) - significado original do termo
Decano da Humanidade - título concedido à pessoa mais idosa do mundo, quase sempre alguém supercentenário
Decano do colégio dos cardeais - o cardeal mais antigo

Ver também 
Deão